Boguszyn est le nom :

Toponymie
en Pologne
 dans la voïvodie de Basse-Silésie :
 du village de Boguszyn.

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 du village de Boguszyn, dans le powiat de Leszno ;
 du village de Boguszyn, dans le powiat de Środa Wielkopolska.

 dans la voïvodie de Poméranie occidentale :
 du village de Boguszyn.